Stadtheide steht für:

 Stadtheide (Putlitz), Wohnplatz der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg mit Putlitzer Stadtheide
 Stadtheide (Schwäbisch Hall), Stadtteil von Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Stadtheide (Paderborn), geschützter Landschaftsbestandteil auf dem Gebiet der Stadt Paderborn, Nordrhein-Westfalen